Schließer steht für:

 Schalter, mit dem ein Stromkreis geschlossen wird, siehe Schalter (Elektrotechnik) #Schaltfunktion
 Justizvollzugsbeamter (umgangssprachlich)

Schließer oder Schliesser ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Schließer (* 1977), deutscher evangelischer Theologe
 Liselotte Schließer (1918–2004), deutsche Heimatforscherin und Archivarin
 Peter Schließer (* 1939), deutscher Sportfunktionär und Basketballschiedsrichter
 Theodor Schließer (1922–2012), deutscher Veterinärmediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Shutter
 Schlüter (Familienname)